Хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх 2006 відбувся з 11 по 26 лютого 2006 року в місті Турин (Італія).

Порівняно з Олімпіадою-2002 була зменшена кількість команд чоловічого хокейного турніру з 14 до 12. Як і минулого разу в турнірі брали участь найсильніші гравці НХЛ. Свою другу перемогу здобули хокеїсти Швеції, які в фінальному матчі переграли сусідів фінів з рахунком 3–2.

Кваліфікація 
Збірні Канади, Швеції, Словаччини, Чехії, Фінляндії, США, Росії та Німеччини кваліфікувались автоматично згідно з рейтингом ІІХФ в 2004 році. Італія кваліфікувалась як господар. Ще три команди кваліфікувалися з кваліфікаційних турнірів.

Примітки

Попередній раунд

Група А

Група В

Плей-оф

Підсумкова таблиця

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути

Нагороди 
Медіа All-Stars:
Воротар:  Антеро Нііттімякі
Захисники:  Ніклас Лідстрем,  Кіммо Тімонен
Нападники:  Саку Койву,  Теему Селянне,  Олександр Овечкін
Джерело: IIHF
MVP:  Антеро Нііттімякі
Найкращі гравці:
Найкращий воротар:  Антеро Нііттімякі
Найкращий захисник:  Кенні Єнссон
Найкращий нападник:  Теему Селянне
Джерело: IIHF

Посилання 
 

Хокей на зимових Олімпійських іграх 2006